Фёдор Иванович Чорново-Оболенский — русский воевода.
 Фёдор Тимофеевич Чорново-Оболенский (ум. после 1648) — воевода в Саратове и Ржеве.